Асанбéков Темирбéк Ишенбáевич () — основатель и председатель партии «Мекен Ынтымагы», кандидат на пост Президента Кыргызской Республики (2011), учредитель Центра содействия защите и поддержке кыргызстанцев.

Биография 
Родился в селе Ананьево Иссык-Кульской области (Киргизская ССР). По национальности — киргиз.

С 1973 по 1981 год учился в средней школе села Орто-Урюкта (Иссык-Кульская область), в 1981—1984 — в музыкальном училище имени Куренкеева (Фрунзе) по классу фортепиано.

С 1984 по 1986 год служил в Советской Армии в составе ограниченного контингента советских войск в Афганистане в провинции Герат, в должности командира отделения взвода мотострелкового батальона. Демобилизовался в звании старшего сержанта, участвовал в Афганской войне, награждён медалью «За отвагу» и грамотой Президиума Верховного Совета СССР «Воину-интернационалисту», врученной лично Президентом СССР М. С. Горбачёвым.

В 1986 году поступил в Московскую Тимирязевскую сельскохозяйственную академию, в 1993 году получил диплом «учёный-агроном».

Трудовая деятельность 
С 1996 года по 1998 год работал старшим менеджер в Московской международной страховой компании AIG.

С 1998 года по 2002 год исполнял обязанности генерального директора фирмы ООО «АТМ-Агро».

С 2002 года по 2007 год был генеральным директором ООО «Арбат Менеджмент».

С 2007 года по 2010 год исполнял обязанности генерального директора ООО «Аспол центр».

С 2008 года по 2010 год руководил проектом ЗАО «Кыргызский культурный центр» в Казани. Цель этого проекта построить в Республике Татарстан масштабный бизнес-центр.

С 2010 года — лидер .
С 2021-2022 года Член коллегии ЕЭК министр Энергетики и Инфраструктуры.

Семья 
Женат, четверо детей.

Общественные проекты 
Руководитель «Центра содействия защите и поддержке кыргызстанцев» (г. Москва, Россия). Академик Международной Академии творчества России, руководитель отделения искусств. Организатор серии выставок художников Кыргызстана «Восточная мозаика».

Владеет киргизским, русским и английским языками.

Награды 
 Медаль «За отвагу».
 Грамота Президиума Верховного Совета СССР «Воину-интернационалисту».

Ссылки 
 Личный сайт Темирбека Асанбекова
 Темирбек Асанбеков на РИА новости
 Кто есть кто? Кыргызстан: Политические и общественные объединения
 ЦИК КР: Претендент на пост президента Кыргызстана Темирбек Асанбеков зарегистрирован кандидатом
 Темирбек Асанбеков: «Нужно ломать систему и создать эффективное управление»
 Издание журнала Федерального собрания- Парламента РФ. Выборы в Киргизии: Кому отдать предпочтение?
 Кандидат Темирбек Асанбеков сдал экзамен на знание кыргызского языка
 Сайт партии «МЕКЕН ЫНТЫМАГЫ»

Участники Афганской войны (1979—1989)
Кандидаты в президенты Киргизии
Награждённые нагрудным знаком «Воину-интернационалисту»